Michele Carlotto (1919-2005) – presbitero italiano e giusto tra le nazioni.
 Michele Carlotto (n. 1942) – ex rugbista e dirigente sportivo italiano.